Falmouth puede referirse a:

 Falmouth, Inglaterra

 Falmouth (condado de Barnstable, Massachusetts), Estados Unidos
 Falmouth (condado de Cumberland, Maine), Estados Unidos
 Falmouth (Jamaica)
 Falmouth (Kentucky), Estados Unidos
 Falmouth (Maine), Estados Unidos
 Falmouth (Massachusetts), Estados Unidos
 Falmouth (Pensilvania), Estados Unidos
 Falmouth (Virginia), Estados Unidos